Safra steht für:

 Safra Group, internationale Unternehmensgruppe mit Sitz in Brasilien
 Safra National Bank, US-amerikanisches Bankhaus, Teil der Safra Group
 Banco Safra, brasilianisches Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen, Teil der Safra Group
 Bank J. Safra Sarasin, Schweizer Privatbank, Teil der Safra Group
 Bank Jacob Safra (Schweiz) AG, ehemalige Schweizer Privatbank, Teil der Safra Group

Safra ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Wahab Naser Al-Safra (* 1949), saudi-arabischer Leichtathlet
 Edmond Safra (1931–1999), brasilianischer Unternehmer 
 Joseph Safra (1938–2020), brasilianischer Unternehmer (Safra Group)
 Lily Safra (1934–2022), brasilianisch-monegassische Philanthropin
 Shmuel Safra, genannt Muli Safra, israelischer Informatiker

Siehe auch:
 Safran (Begriffsklärung)